H77 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Buehler Observatory